Baureihe 74 steht für Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'C der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 74.0–3: Preußische T 11, PKP-Baureihe Oki1
 Baureihe 74.3: LBE T 10
 Baureihe 74.4–13: Preußische T 12, PKP-Baureihe Oki2, SNCB 96, SNCF 130 TC
 DR-Baureihe 74.66–67: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 DR-Baureihe 74.66–67: durch die DR 1949 übernommene Preußische T 12 der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn